Kii může být:

 Kii (poloostrov) – jedním z největších poloostrovů na ostrově Honšú v Japonsku
 Kii (provincie) –  stará japonská provincie